Серге́й И́горевич Иване́нко () — советский и российский религиовед, доктор философских наук, государственный служащий. До 2013 года — советник отдела социальной политики и заместитель начальника отдела социальной политики аналитического управления аппарата Совета Федерации. Государственный советник РФ 3-го класса.

Автор книг и статей о пропаганде атеизма, православном христианстве, гаудия-вайшнавизме и Международном обществе сознания Кришны, свидетелях Иеговы, саентологии, по проблемам взаимоотношений государства и религиозных объединений. В 1996 году выступил руководителем авторского коллектива справочника «Религиозные объединения Российской Федерации».

Образование и профессиональная деятельность 
В 1975 году окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «научный атеизм».

В 1976—1991 годы — научный сотрудник Института научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС, где в 1980 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Социально-гносеологический анализ религиозной веры: (На материалах русского православия)» (Специальность 09.00.06 — научный атеизм).

В 1993 году был назначен руководителем группы экспертов Российского политехнического института Парламентского центра Верховного Совета России.

В 2001 году в Российской академии государственной службы при Президенте РФ защищал диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Эволюция идеологии и деятельности религиозной организации свидетелей Иеговы в России: (историко-философский анализ)» (Специальность — 09.00.13 Религиоведение, философская антропология, философия культуры). Научный консультант — доктор философских наук, профессор Ф. Г. Овсиенко. Официальные оппоненты — доктор философских наук, профессор И. Я. Кантеров, доктор исторических наук, профессор В. И. Корнев, доктор исторических наук, профессор М. И. Одинцов. Ведущая организация — Центр социально-религиозных исследований Института Европы РАН. В 2002 году в РАГС при Президенте РФ защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Эволюция идеологии и деятельности религиозной организации Свидетелей Иеговы в России (социально-философский анализ)» (Специальность — 09.00.13 Религиоведение, философская антропология, философия культуры). Научный консультант — доктор философских наук, профессор Ф. Г. Овсиенко. Официальные оппоненты — доктор философских наук, профессор В. С. Глаголев, доктор исторических наук, профессор В. И. Корнев, доктор философских наук, профессор М. М. Скибицкий. Ведущая организация — Центр «Религия в современном обществе» Российского независимого института социальных и национальных проблем.

Член Международной ассоциации религиозной свободы (МАРС). С 2017 года — член по Центральному федеральному округу Экспертного совета исследователей религии при кафедре государственно-конфессиональных отношений РАНХиГС.

Общественная деятельность, мнения 
По мнению Иваненко, высказанному газете «Новые Известия», понятия «секты» и «традиционные/нетрадиционные» религии являются неправовыми и широко применяются с целью вытеснения части религиозных организаций из сферы активной социальной работы.

На конференции «Толерантность в сфере религии и СМИ», которая прошла 15-16 декабря 2004 года в Москве, Сергей Иваненко высказал мнение, что толерантность в СМИ зависит от их отношения к социальному партнёрству государства и религиозных объединений. Соответственно, возбуждение тематики «сект» и «традиционных-нетрадиционных» религий означает сокращение сферы такого партнёрства.

В 2005 году, на конференции «Проблемы изучения и истолкования „Бхагавад-гиты“», Сергей Иваненко высказался в отношении такой злободневной проблемы как отношение к религиоведению «официальных» религий. Согласно С. И. Иваненко, «многие их лидеры считают религиоведение ядом». По их мнению, эта отрасль науки нуждается в «воцерковлении». Однако такая точка зрения ошибочна, поскольку не допускает гармоничного сочетания разных подходов к теме.

Выступал в качестве эксперта-религиоведа в ряде судебных процессов по делам, связанным с ликвидацией и запретом московской организаций свидетелей Иеговы.
12 марта 1999 года определением Головинского суда был включён экспертом в состав комиссии по проведению комплексной экспертизы по делу о ликвидации и запрете деятельности религиозной общины «Свидетели Иеговы», но подписывать заключение экспертной комиссии отказался, составив отдельно своё собственное.

В 1995 году Иваненко написал предисловие к книге Конрада Лёва «О „ведьмах“ и охотниках за ведьмами». В предисловии Иваненко описал российское антикультовое движение начала 1990-х годов и своё восприятие Церкви объединения. В частности, он лестно отозвался о «нравственном учебнике» для средних общеобразовательных школ «Мой мир и я», разработанном и изданном подразделением Церкви объединения «Международный фонд образования». Учебник использовался для преподавания в более чем двух тысячах российских школ. В адрес учебника (как к сфере деятельности Церкви Объединения) прозвучало немало критики. Позднее учебник был запрещён Комитетом по образованию г. Москвы и Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, как нарушающий конституционный принцип светскости образования, установленный в российском законодательстве.

В работах о Международном обществе сознания Кришны (ИСККОН) — «Вайшнавская традиция в России: история и современное состояние. Учение и практика. Социальное служение, благотворительность, культурно-просветительская деятельность» и «Кришнаиты в России: Правда и вымысел» отстаивает позицию традиционности данной организации. По мнению Иваненко, одной из причин непростых взаимоотношений Русской православной церкви и Международного общества сознания Кришны являются труды иеромонаха Серафима (Роуза), который, в своё время, очень критично отозвался о кришнаизме-индуизме, найдя в этом осуждении благодарных последователей.

Во время судебного разбирательства в отношении «Сант мат» в 2006 году Иваненко выступил на стороне защиты этой организации и составил экспертное заключение по её учению и деятельности, в котором отметил:

…Согласно установленным в данном учении нормам и методам медитации на внутренний святой Свет и святой Звук (Сурат Шабд Йога), исключается применение гипнотических методов и не практикуется введение посвященных в трансовое состояние.

Архангельский областной суд, рассматривавший данное дело, не принял во внимание заключение Иваненко, и в судебном решении оно не упоминается.

7 декабря 2006 года Иваненко принял участие в конференции Евразийского отделения Международной ассоциации религиозной свободы (МАРС) «Свобода религии и права человека», которая состоялась в Институте Европы РАН. В ходе выступления Иваненко прокомментировал ситуацию религиозной свободы в России, в частности, положение индуистских религиозных объединений. Он высказал мнение:
всем религиозным традициям надо дать право удовлетворять свои духовные потребности. Между тем, в Москве Обществу Сознания Кришны запрещают строить храм, а в Архангельске с подачи православной епархии была закрыта организация «Сант мат» (Путь Мастеров) за осуществление медицинской деятельности без лицензии, хотя, с религиоведческой точки зрения, медитация отличается от медицинской практики.

В 2005 году, выступая на научно-практической конференции Евразийского отделения МАРС, Сергей Иваненко оценил социальное служение российских религиозных организаций. Особенно активной и наиболее эффективной он назвал работу в этом направлении христиан-протестантов. Отметив их успехи в этой области, Иваненко счёл недостатком то, что информирование общества об этом опыте практически отсутствует и порекомендовал организовать исследования по вопросу социального служения и включить их в постоянный информационный мониторинг с обнародованием его результатов.

В 2005 году написал заключение о Центре Фалуньгун, а в 2010 году — о саентологии.

31 мая 2007 года в РГГУ состоялся организованный Центром изучения религий РГГУ и Евразийским отделением МАРС круглый стол на тему «Школа в условиях свободы вероисповедания». Иваненко выступил с докладом «От конфронтации к взаимодействию и сотрудничеству».

В 2008 году, комментируя Порталу-Credo.ru назначение митрополита Кирилла (Гундяева) местоблюстителем патриаршего престола РПЦ, Иваненко с похвалой отозвался о его личности и деятельности. Иваненко охарактеризовал его как человека, безраздельно преданного Церкви и способного отстаивать её интересы. По словам Иваненко, Кирилл обладает высоким интеллектом, генерирует новые продуктивные идеи. Иваненко предсказал, что с избранием Кирилла патриархом РПЦ МП получит возможность «эффективно решать накопившиеся проблемы».

В апреле 2016 года выступил с докладом на научной конференции «Всемирное движение Кришны: полвека роста, влияния и вызовов», которая прошла в Центре изучения мировых религий Гарвардской школы богословия и была посвящена 50-летию Международного общества сознания Кришны.

Личная жизнь 
Живёт в Москве. Жена — Валентина Мережко умерла в 2016 году. Вышедшие в 2017 году книги «33 года служения людям. О саентологической церкви Санкт-Петербурга» и «Обыкновенный антикультизм» (Второе издание) Иваненко посвятил её памяти.

По вероисповеданию — православный христианин. В 1991 году крестился в Храме бессребреников Космы и Дамиана в Шубине и по состоянию на 1995 год являлся его прихожанином.

Участие в судебном процессе по иску к А. Л. Дворкину (1997) 
В 1997 году С. И. Иваненко выступал свидетелем со стороны истца на судебном процессе по иску Общественного комитета защиты свободы совести в лице председателя Глеба Якунина, Льва Левинсона, Михаила Осадчева, Н. А. Балуковой к Александру Дворкину и отделу религиозного образования и катехизации Московского патриархата. Хорошёвский межмуниципальный суд Москвы определил, что Иваненко, не владея иностранными языками, был неспособен «адекватно отслеживать ситуацию за рубежом» при оценке «приведённых ответчиком фактов». Судом было отмечено, что Иваненко «признал, что ранее предлагал свои услуги и сотрудничество Центру св. Иринея Лионского», но получил отказ от Дворкина, который сослался «на факт получения денежных средств от мунистов свидетелем Иваненко С. И.». Суд посчитал, что «показания свидетеля Иваненко С. И. являются показаниями лица, лично заинтересованного в исходе дела».

О людях, никогда не расстающихся с Библией (1999) 
В 1999 году вышла монография С. И. Иваненко «О людях, никогда не расстающихся с Библией», посвященная деятельности Свидетелей Иеговы в России. Книга подверглась резкой критике со стороны ряда учёных и православных деятелей. Так, Владислав Троицкий (руководитель миссии «Христианское Возрождение», бывший член организации «Свидетели Иеговы») в статье-рецензии о книге обвинил Иваненко в «явном участии в сокрытии или по крайней мере, в смягчении» ряда неприятных для свидетелей Иеговы фактов, и предположил, что Иваненко «гармонично сотрудничает» с этой религиозной организацией. В 1999 году в своей рецензии на ту же книгу диакон одного из храмов РПЦ П. Б. Сержантов поставил в вину Иваненко то, что его работы советского периода «были целиком посвящены пропаганде атеизма». По мнению Сержантова, после падения коммунизма «вполне в духе времени С. Иваненко безоговорочно переименовал свою профессию, желая придать ей респектабельное звучание. С первых же слов он торопится сообщить о себе, что занимается „религиоведением около 25 лет“». Сержантов приходит к выводу, что Иваненко имеет большой опыт «пропагандистской, околонаучной деятельности, не более того».

Религиовед Д. В. Горюнов высказал мнение, что в работе С. И. Иваненко «О людях, никогда не расстающихся с Библией» исследование выполнено некритично и тенденциозно, что в нём не затрагиваются «наиболее одиозные аспекты» деятельности и идеологии Свидетелей Иеговы, и что книга «пронизана отчетливой апологией». Религиовед Р. В. Шилишпанов полагает, что работы Н. С. Гордиенко и С. И. Иваненко показывают с позитивной стороны деятельность российских «Свидетелей Иеговы» и что в них отсутствует критическая оценка. Эта монография С. И. Иваненко также подверглась критике со стороны религиоведа и историка А. В. Горбатова, который в своей докторской диссертации назвал её «неприкрытой апологией Свидетелей Иеговы», и высказал сомнения в нейтральности С. И. Иваненко, отметив, что Свидетели Иеговы «оказали ему содействие в поездке в США» и в издании монографии. Горбатов также выразил мнение, что в книге содержатся «антицерковные выпады» и «откровенная реклама организации Свидетелей (у которой „независимый религиовед“ не заметил каких-либо недостатков)».

Вайшнавская традиция в России (2008) 
В 2008 году в свет вышла книга Сергея Иваненко «Вайшнавская традиция в России. История и современное состояние. Учение и практика. Социальное служение, благотворительность, культурно-просветительская деятельность». Книга была издана общественной организацией «Научно-исследовательский центр по изучению индуистских организаций при Ассоциации индийцев в России». Согласно Михаилу Ситникову книга рассказывает о вайшнавизме и его последователях в современной России, описывает историю развития вайшнавизма в Индии и России, учение и духовную практику вайшнавов. Ситников отмечает, что Иваненко привёл в книге свои личные впечатления от встреч с российскими вайшнавами и посвятил отдельные разделы своего произведения полемике с представителями антисектантского движения (в частности с Александром Дворкиным) и обсуждению темы строительства храма Кришны в Москве.

Презентация книги прошла 12 сентября 2008 года на пресс-фуршете в Независимом пресс-центре, в котором приняли участие автор книги Сергей Иваненко, религиовед Екатерина Элбакян, вице-президент Центра обществ сознания Кришны в России Сергей Зуев (Радха Дамодар Дас), публицист Михаил Ситников и член Ассоциации индийцев в России Нирмала Кришна. В ходе презентации Екатерина Элбакян охарактеризовала выход книги как: «создание „этической оппозиции“ разного рода так называемым „сектоведческим“ опусам небезызвестного автора Дворкина, которые трудно причислить к разряду книг». По мнению Элбакян, книга также создаёт оппозицию выступлениям Андрея Кураева и других православных деятелей, занимающихся «проповедью антикультизма» и тем самым наносящих «массу вреда» Русской православной церкви. Элбакян высказала мнение, что «прочтение этой книги будет полезно не столько конфессии, которой она посвящена, сколько самому читателю, впервые знакомящемуся с достоверной информацией о вайшнавах».

Ситников в своей статье на Портал Credo.ru отнёс «Вайшнавскую традицию в России» к разряду «увлекательных в процессе чтения и одновременно строго документальных книг». По его мнению, издания такого рода, освещающие «учения и практики малоизвестных россиянам религиозных традиций», являются «той оптимальной формой преподнесения информации, в которой очень нуждается наше общество в период культурного и гуманитарного кризиса».

Критика

Отрицательные отзывы 
Деятельность Иваненко встретила критику со стороны деятелей антисектантского движения и деятелей русского православия. В первую очередь критиковались его работы советского времени по марксистскому атеистическому воспитанию молодёжи, учащейся в ПТУ (подвергая тем самым сомнению его стаж религиоведческой деятельности), и позиция по защите новых религиозных движений, особенно по организациям «Свидетели Иеговы», Церковь саентологии, Международное общество сознания Кришны и Церковь объединения. Сам Иваненко в 1995 году в предисловии к книге о Мун Сон Мёне писал, что «выбрал для специализации кафедру атеизма, так как в СССР только называясь специалистом по научному атеизму можно было изучать религию и заниматься религиоведением», а критиковал религию, потому что «от сотрудников института требовали критиковать религиозную идеологию, и я тоже должен был не только писать об истории и современном состоянии религиозных организаций, но и доказывать противоположность марксистско-ленинского учения и религиозных идей», при этом Иваненко отмечал, что заниматься атеистической критикой религии «мог с чистой совестью, так как действительно между марксизмом и христианством лежит пропасть».

Александр Дворкин охарактеризовал Сергея Иваненко как «бывшего профессионального агитпроповского атеиста», ныне называющего себя «религиоведом со стажем» и пишущего «хвалебные предисловия к мунитским книжкам, выходящим на русском языке, а также восторженные апологии иеговизма, кришнаизма, сайентологии и т. д.» Дворкин подверг Иваненко критике также и за то, что иеговисты «за свой счёт свозили его в США», а муниты приглашали его на конференции и оплачивали его работу. Дворкин обратил внимание на одну из ранних атеистических работ Иваненко — «Актуальные проблемы атеистического воспитания учащихся средних профессионально-технических училищ: Методические рекомендации» (М., 1986), которая состоит из трёх частей — введения и двух глав «Марксистско-ленинский подход к атеистическому воспитанию молодёжи» и «Роль комсомольских организаций в дальнейшем повышении эффективности научно-атеистического воспитаний учащихся». Исходя из этого, Дворкин иронично замечает, что «стаж у „религиоведа“ действительно большой, а опыт — богатый».

Свердловская региональная общественная организация «Православное студенческое братство в честь Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия» подвергла критике Сергея Иваненко в связи с его участием в съёмках документального фильма «Верные в испытании. Свидетели Иеговы в Советском Союзе». По мнению этой организации, авторы фильма включили в него комментарии Иваненко и других людей «с громкими научными степенями» с целью «создания видимости научного исследования». Сергея Иваненко и религиоведа Николая Гордиенко, принявшего участие в фильме, организация назвала «профессиональными сектозащитниками». «Православное студенческое братство» высказало своё мнение также по поводу книги Иваненко «О людях, никогда не расстающихся с Библией», заявив, что книга была издана «с прямой помощью Свидетелей Иеговы и исключительно для формирования положительного имиджа секты».

Положительные отзывы 
В 2004 году Н. В. Потапова в диссертации на соискание степени кандидата исторических наук оценила работы С. И. Иваненко, посвященные эволюции идеологии и деятельности в России организации свидетели Иеговы, как «глубоко научные и актуальные». Согласно Н. В. Потаповой, Иваненко в своих работах показывает традиционность свидетелей Иеговы для России, доказывает отсутствие деструктивного характера в их деятельности, а также даёт благоприятный прогноз развития отношений между государственными органами и религиозной организацией Свидетелей Иеговы.

Библиография

Диссертации

Книги

Статьи 

 
 
 
 Иваненко С. Заметки участника Всероссийского совещания православно-патриотических сил. // Московские новости. 28.10.1990. № 43.

Экспертизы 
 Иваненко С. И. Экспертное заключение о Саентологии в качестве религии   28 мая 2010 г.

Примечания

Литература

Ссылки 
Критика
 Лещинский А. Н. «Покупайте у христиан…»: Бизнес духовности не помеха
 Сержантов П., диак. Конверсия научного атеизма Рецензия на книгу Сергея Иваненко «О людях, никогда не расстающихся с Библией» (М.: Республика, 1999)
 В. Троицкий С. И. Иваненко 1980-начала 90-х годов — религиовед или убежденный атеист? (О книге С. И. Иваненко «О людях никогда не расстающихся с Библией».)
 Комментарий областного общественного центра «Гражданская безопасность»
 Сидоров В. Атеисты сменили хозяина? // Новый Петербург, 12 марта 1998 г — № 10 (314).
 Свобода от совести. Тоталитарные секты и их покровители.
 И. М. Себелева, С. В. Скородумов Интернет как зеркало борьбы старого и нового мышления
 Афанасьев Т. Идеи теософии и современный мир (к возникшему спору о теософии, плюрализме и тоталитарном обществе и по поводу доклада Е. В. Кряжевой-Карцевой)
 Религиоведческий анализ фильма «Верные в испытании. Свидетели Иеговы в Советском Союзе»
 Дворкин А. Л. Псевдохристианская секта «Свидетели Иеговы». О людях, никогда не расстающихся со «Сторожевой Башней»  СПб.: Формика, 2002, 160 c. ISBN 5-7754-0037-2 (копия 2)
 Религия в России. Каково её будущее? (К теме номера «Пробудитесь!» 22.04.2001)

Видео
 Мнение Иваненко о кришнаитах

Религиоведы России
Философы России
Исследователи новых религиозных движений
Выпускники философского факультета МГУ
Исследователи Международного общества сознания Кришны